Веерохвостые птицы, или новые птицы , — подкласс птиц, объединяющий всех современных и вымерших птиц, которые пережили мел-палеогеновое вымирание, для которых характерно резкое укорочение хвостового отдела позвоночника и слияние последних позвонков в специальную косточку — пигостиль, к которой веером прикрепляются рулевые перья. Входит в состав клады птицехвостых (Ornithurae).

Веерохвостых определяют как кроновую группу птиц, то есть последнего общего предка современных птиц (бескилевых и новонёбных) и всех его потомков. Другие определения веерохвостых, предлагавшиеся отдельными авторами, не получили распространения.

Классификация 
Подкласс разделяется на 2 инфракласса, объединяющих 40 ныне живущих и не менее 3 отрядов птиц, описанных по ископаемым остаткам:
 Инфракласс Бескилевые (Palaeognathae)
 † Отряд Remiornithiformes
 Отряд Казуарообразные (Casuariiformes)
 Отряд Кивиобразные (Apterygiformes)
 † ? Отряд Литорнитообразные (Lithornithiformes)
 † Отряд Моаобразные (Dinornithiformes)
 Отряд Нандуобразные (Rheiformes)
 Отряд Страусообразные (Struthioniformes)
 Отряд Тинамуобразные (Tinamiformes)
 † Отряд Эпиорнисообразные (Aepyornithiformes)

 Инфракласс Новонёбные (Neognathae)
 Клада (надотряд) Galloanseres
 Отряд Гусеобразные (Anseriformes)
 † ? Отряд Диатримообразные (Diatrymiformes)
 † ? Отряд Дроморнитообразные (Dromornithiformes)
 Отряд Курообразные (Galliformes)
 Клада Neoaves
 Отряд Аистообразные, или голенастые (Ciconiiformes)
 Отряд Буревестникообразные, или трубконосые (Procellariiformes)
 Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
 Отряд Гагарообразные (Gaviiformes)
 Отряд Гоацинообразные (Opisthocomiformes)
 Отряд Голубеобразные (Columbiformes)
 Отряд Дрофообразные (Otidiformes)
 Отряд Дятлообразные (Piciformes)
 Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)
 Отряд Кариамообразные (Cariamiformes)
 Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes)
 Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes)
 Отряд Куролообразные (Leptosomiformes)
 Отряд Мезитообразные (Mesitornithiformes) 
 Отряд Олушеобразные (Suliformes)
 Отряд Пеликанообразные, или веслоногие (Pelecaniformes)
 Отряд Пингвинообразные (Sphenisciformes)
 Отряд Поганкообразные (Podicipediformes)
 Отряд Попугаеобразные (Psittaciformes)
 Отряд Птицы-мыши (Coliiformes)
 Отряд Птицы-носороги (Bucerotiformes)
 Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes)
 Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)
 Отряд Рябкообразные (Pterocliformes)
 Отряд Совообразные (Strigiformes)
 Отряд Соколообразные (Falconiformes)
 Отряд Солнечные цапли (Eurypygiformes)
 Отряд Стрижеобразные (Apodiformes)
 Отряд Трогонообразные (Trogoniformes)
 Отряд Туракообразные (Musophagiformes)
 Отряд Фаэтонообразные (Phaethontiformes)
 Отряд Фламингообразные (Phoenicopteriformes)
 Отряд Ястребообразные (Accipitriformes)

Кладограмма
Кладограмма современных птиц по Braun & Kimball (2021)

Примечания

Литература 
 

Птицы